Ермолин — русская фамилия.

Известные носители 
 Ермолин, Анатолий:
 Ермолин, Анатолий Яковлевич (род. 1939) — начальник Всесоюзного строительно-монтажного объединения «Союзподводтрубопроводстрой», лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники (1985).
 Ермолин, Анатолий Александрович (род. 1964) — российский политик.
 Ермолин, Андрей Николаевич (род. 1959) — заслуженный деятель искусств Республики Мордовия, лауреат государственной премии Республики Мордовия.
 Ермолин, Василий Дмитриевич (годы рождения и смерти неизвестны) — московский купец, руководил строительными работами Русского государства в 1460—1470 годах.
 Ермолин, Владимир Николаевич (род. 1954) — советский и российский музыкант.
 Ермолин, Вячеслав Иванович (1955—2016) — советский и российский военный балетмейстер, народный артист Российской Федерации.
 Ермолин, Евгений Анатольевич (род. 1959) — советский и российский историк культуры, журналист, литературный критик, краевед.
 Ермолин, Николай Пантелеймонович (1906—1980) — советский учёный-энергетик.
 
 Ермолин, Рем Николаевич (1926—2004) — советский и российский художник.
 
 Ермолин, Стефан Васильевич (1891—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.